Múli – osada na Wyspach Owczych
 Muli – wyspa i miejscowość na Malediwach
 Muli – imię męskie